Ljungberg ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Ljungberg (* 1969), schwedische Popsängerin
 Ann-Marie Ljungberg (* 1964), schwedische Autorin 
 Bo Ljungberg (1911–1984), schwedischer Stabhochspringer und Dreispringer
 Freddie Ljungberg (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Göta Ljungberg (1893–1955), schwedische Opernsängerin
 Hanna Ljungberg (* 1979), schwedische Fußballspielerin
 Mikael Ljungberg (1970–2004), schwedischer Ringer
 Sven Ljungberg (1913–2010), schwedischer Künstler, Maler und Grafiker